Escuintla, ville du Guatemala,
 Département d'Escuintla, département du Guatemala,
 Escuintla (Chiapas), municipalité du Mexique.